A pu, Pu vagy PU jelentheti a következőket:

 A plutónium vegyjele
 A poliuretán rövidítése
 Pu, kínai vezetéknév